Anoplodesmus är ett släkte av mångfotingar. Anoplodesmus ingår i familjen orangeridubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orangeridubbelfotingar
Anoplodesmus